Радошівська сільська рада — Тернопільська область, Шумський район
 Радошівська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район